L'Institut brésilien de géographie et de statistiques (), est l'agence responsable de la collecte de données statistiques, géographiques, cartographiques, géodésiques et environnementales au Brésil.

Il a été créé le  et s'occupe notamment des recensements et de la publication des données officielles de population ainsi que des recensements agricoles.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 
  Résultats de l'estimation de population de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Géographie du Brésil
Institut officiel de statistiques
Organisme fondé en 1934